Коло́менское — дворцовое село, бывшая царская резиденция (с 1640 года), расположенная к югу от центра Москвы.

С 1923 года на территории усадьбы был создан музей-заповедник русского деревянного зодчества. В настоящее время Коломенское входит в состав Московского государственного объединённого художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника (МГОМЗ).

История

XIV—XVI век 
По мнению историка Михаила Тихомирова, название села произошло от финно-угорского термина «коломище», обозначающего место массового захоронения. Согласно другой версии, Коломенское основали спасающиеся от нашествия монголо-татар жители Коломны, взяв за основу название своего города. Первые упоминания о Коломенском содержатся в завещании Ивана Калиты от 1339 года, документ представляет собой старейшую из известных великокняжеских духовных грамот. В 1370—1380-х имение принадлежало его внуку князю Владимиру Серпуховскому. Известно, что возвращаясь с победы на Куликовском поле Дмитрий Донской проезжал через Коломенское, где Серпуховский организовал для него торжественную встречу.

В 1532 году князь Василий III в честь рождения сына Ивана заложил в Коломенском церковь Вознесения Господня, построенную по проекту итальянского архитектора Петрока Малого. В этом храме Иван IV в 1564-м совершал двухнедельное богомолье, после окончания которого объявил о начале опричнины.

Исследователи предполагают, что к концу XVI века в Коломенском появились жилые постройки: об этом свидетельствуют упоминания «трёхдневного пира», проведённого в честь Василия III в день освящения церкви Вознесения, а также сведения о ныне утерянном увеселительном дворце Ивана Грозного. Во время опричной войны один из дружинников Генрих фон Штаден упоминал, что для захвата дворца потребуется отряд в 1500 человек.

Коломенская местность из-за близости к центру города в XV—XVII веках регулярно использовалась войсками, нападавшими на Москву, как перевалочный пункт. Так, в 1407 году в поселении был разбит лагерь хана Едигея, а в 1605-м в селении расположилась армия Лжедмитрия I. В 1606 году в Коломенском также останавливались войска Ивана Болотникова во время крестьянской войны.

XVII век 

В начале XVII века в Коломенском началось строительство Государева двора, в состав которого вошёл деревянный дворец, каменная зимняя домовая церковь Казанской богоматери, а также комплекс хозяйственных построек. На въезде в усадьбу располагались многоярусные Передние ворота с примыкающими к ним палатами. В это время Коломенское обрело черты усадебного владения и стало любимой летней резиденцией царя Алексея Михайловича. В самом селе и приписанных к нему деревнях жили плотники, конюхи, мостовщики, часовых дел мастера, а также садовники, обслуживающие дворцовое хозяйство.

В 1662 году Коломенское стало центром Медного бунта. Восставшие направились к двору Алексея Михайловича с требованиями выдать им на расправу бояр. Десятитысячное войско подавило бунт ценой тысячи жизней.

В 1666 году Алексей Романов построил в Коломенском новый деревянный дворец, состоящий из более чем 270 комнат. В течение последующего столетия вокруг нового дворца возвели церкви, караульни и палаты, а царскую усадьбу обнесли забором.

В Коломенском провёл детство Пётр I, впервые посетивший резиденцию в трёхлетнем возрасте в 1675 году. Царская семья часто приезжала в усадьбу, однако редко останавливалась надолго, предпочитая проводить время в Воробьёве и Преображенском. В Коломенском будущий император устраивал бои потешных войск, впоследствии составившие основу регулярной армии. Начиная с 1690 года Пётр I путешествовал до Коломенского на яхте по Москве-реке. После каждого из его Азовских походов в Коломенском собирали войска для торжественного вступления в Москву.

В XVII веке Коломенское стало хозяйственно-административным центром дворцовой Коломенской волости. В её состав входило четыре присёлка и десять деревень с населением более 700 мужчин. Большую роль в экономике волости того времени играли садовый и парковый ансамбли, на территории которых действовали три сада — Вознесенский, Казанский и Дьяковский. В имении занимались рассадой дубов, вязов, черёмухи, лип, пихт и кедров. Яблоки из Вознесенского сада поставлялись к царскому столу.

XVIII—XIX век 
Несмотря на перенос столицы в Санкт-Петербург в начале XVIII века, государи продолжали останавливаться в Коломенском во время поездок в Москву, а их двор регулярно достраивался. Так, в 1767 году по указу Екатерины II деревянный дворец Алексея Михайловича был снесён. Вместо него напротив северного фасада церкви Вознесения в 1766—1767 году был построен новый четырёхэтажный дворец, спроектированный князем . Здание было возведено с использованием материалов бывшего дворца Алексея Михайловича, нижние этажи нового здания были каменными, а верхние — деревянными. В 1768 году был перестроен ансамбль Передних ворот, над палатами Сытного двора, Полковничьих и Приказных палат был надстроен второй этаж, приспособленный под кухни и хозяйственные помещения нового дворца.

Екатерининский дворец в свою очередь был перестроен в 1825 году по проекту архитектора Евграфа Тюрина. В результате проведённых работ здание было полностью разобрано и перенесено на берег Москвы-реки. В этом же году на территории усадьбы посадили две липовые аллеи, соединяющие Спасские и Передние ворота.

XX—XXI век 

К началу XX века Коломенское стало религиозным центром округи — на территории усадебного имения находилось более четырёх действующих канонических церквей. Вместе с тем, Коломенское с прилегающими деревнями Новинки и Нагатино, считалось одним из центров подмосковного старообрядчества,  здесь располагались многочисленные моленные дома старообрядцев. Однако после революции 1917 года большинство храмов и все моленные дома были закрыты. А в более поздние советские годы разорены и старинные захоронения старообрядцев.

В 1924 году реставратор и архитектор Пётр Барановский выступил с инициативой по созданию в Коломенском музея деревянной архитектуры под открытым небом. По инициативе Барановского воссоздали церкви Вознесения, Усекновения главы Иоанна Предтечи, Георгиевскую колокольню, а также Передние и Спасские ворота. Помимо сохранения усадебных построек, под руководством Барановского в Коломенское были перевезены башня из Николо-Корельского монастыря и Моховая башня Сумского острога. В это же время музейные работники начали коллекционировать произведения русского искусства: живопись, изделия из дерева, металла, старопечатные и рукописные книги, а также изразцы и другие предметы прикладного искусства.

Во время строительства канала имени Москвы в 1932-1938 годы, в Нагатино начали функционировать лагеря Дмитровлага, один из них располагался в Коломенском, на месте нынешней пристани, где содержалось духовенство. Изначально, в 1932 году, именно в это место прибывали баржи с заключёнными для строительства Шлюза 10. В память о них, у Восточного входа в парк, где находятся места массовых захоронений, был установлен, а потом снесён Поклонный Крест.

C 1933 года в Коломенском работал хранителем музея-заповедника известный фотограф старины Барщевский Иван Фёдорович.
В 1933 году Барановский был арестован за помощь в организации музея в Троицком Болдинском монастыре. Освободили его через 3 года. В 1938 году реставратор обратился к президиуму Академии архитектуры СССР с «Программой организации музейного городка народной архитектуры». Однако против Барановского выступила Н. К. Крупская, на тот момент заменявшая пост заместителя наркома просвещения РСФСР. В своём отзыве на проект расширения музея Крупская назвала его «чудовищным мероприятием», отметив, что «всесоюзный отбор» и «своз характерных деревянных построек» из разных мест связан с их предварительным разрушением и отрывом от естественной обстановки.

Вновь к программе Барановского правительство Москвы вернулось в 1960 годы, когда возник интерес к массовому сселению неперспективных деревень Нечернозёмья. Для сохранения памятников деревянной архитектуры правительство решило развивать сеть музеев под открытым небом, но концепция снова вызвала возражения среди деятелей культуры.

В результате Барановский в 1970-е годы вместе с другими членами Архитектурной секции Центрального совета Всероссийского общества памятников истории и культуры П. П. Ревякиным и Л. М. Лисенко создали комплексную систему по разработке охраны культурного наследия и природы.

Во время активной застройки Нагатино 60-70годов Коломенское также ожидали перемены - по территории музея и его набережной, должны были пройти две автомобильные трассы. Благодаря усилиям П. Д. Барановского и других защитников Коломенского, проекты были свёрнуты, однако набережную успели закатать в бетон, что привело к двум серьёзным оползням под Храмом Вознесения из-за купирования выхода родников.

Основу экспозиции музея-заповедника составили привезённые в разное время предметы архитектуры XVII—XVIII веков: хозяйственная постройка из села Преображенское под Москвой, Проездные ворота Николо-Корельского монастыря, сторожевая башня Братского острога, построенного енисейскими казаками, а также домик Петра I из-под Архангельска. Историк И. М. Гостев в результате архивного исследования установил, что светлицы 1702 года не сохранились, а в Коломенском хранится произвольная реконструкция из остатков дворца 1709—1710 годов, построенного для Петра I, в котором он никогда не был.

К Олимпийским играм 1980 года власти города издали указ о полной реставрации архитектурного комплекса Коломенское. Следующую масштабную реставрацию инициировал Минкульт Москвы в 2003—2005 годах. В 2010 году был восстановлен дворец Алексея Михайловича, в состав которого вошло 26 теремков, 270 комнат с более чем 3000 окнами.

С 2012 году на ярмарочной площади в Коломенском проводятся крупнейшие в России ярмарки мёда.

Здания и сооружения

Археологические памятники 
 Дьяково городище (V—IV вв. до н. э.) — древнейшее известное поселение людей на территории Москвы, после поселения индоевропейцев-фатьяновцев в Царицынском парке
 Хлебный и кормовой дворы (XVII века) — сохранившиеся хозяйственные постройки бывшего Государева двора
 Борисов камень (XII века) — гранитный камень, используемый как пограничный знак владений Полоцкого князя Бориса в верховьях Западной Двины. Найден в начале XIX века, а в 1879-м — передан Историческому музею в Москве. В 1920 годы был установлен в Коломенском
 Половецкая каменная баба (XI—XII веков) — надмогильный памятник над курганом половца-кумана. Скульптура была найдена в XIX веке и перевезена в Коломенское в 1930 годы.

Природные памятники 
 Родники «Кадочка»
 «Девичий камень»
 «Голова коня»
 Голосов овраг
 Дубовая роща

Реки и ручьи 
На территории Коломенского находятся несколько ручьёв, самый большой Голосов ручей, текущий в Голосовом овраге. А также в Москву-реку, рядом с Восточным входом в парк впадает крайне токсичная река Жужа.

В культуре 
Коломенское упоминается в различных поэтических произведениях, в частности, в стихотворении «Церковь Вознесения Господня» Бориса Чичибабина.

Возле церкви Вознесения Господня снимались финальные сцены фильма «Достояние республики». На фоне Передних ворот и Полковничьих палат снимались эпизоды фильма «Семейное счастье». В фильме "Отпуск за свой счет" (CCCP-ВНР, 1982) на фоне церкви Вознесения показан фрагмент концерта Ансамбля Дмитрия Покровского.
В 2021 году на аллее парка проведена стендовая выставка фотоматериалов, связанных с запечатлением объектов музея-заповедника в кино — «Коломенское в кинематографе». На экспозиции представлены кадры из фильмов «Крылья холопа», «Путёвка в жизнь» (в Коломенском — сцена беспорядков), «Иван Грозный», «Хованщина», «Достояние республики», «Тени исчезают в полдень», «Руслан и Людмила», «Зеркало» (кадры обрыва в детских воспоминаниях героя), «Кузнечик», «В начале славных дел», «Прости меня, Алёша» (реж. И. Бабич, 1984), «Борис Годунов», «Гардемарины, вперёд!» (в Коломенском — монастырь игуменьи Леонидии), «Сибирский цирюльник», а также карта, на которой отмечены места съёмок этих фильмов и других, не включённых в экспозицию.

Награды 
 Почётная грамота Московской городской думы (11 декабря 2019 года) — за заслуги перед городским сообществом и в связи с юбилеем.

Примечания

Литература

Ссылки 
 История села Коломенское и окрестностей
 Высококачественные фото и панорамы Коломенского 
 Видео: Коломенское // Телеканал «Столица»
 Фотографии парка и дополнительная информация
 Прогулка по Музею-заповеднику Коломенское

Населённые пункты по алфавиту
 
Усадьбы Москвы
Музеи-заповедники России
Резиденции российских монархов
Населённые пункты, вошедшие в состав Москвы
Нагатинский Затон
Сады и парки Москвы
Музеи русского деревянного зодчества
Архитектурные музеи России
Музеи под открытым небом
Бывшие филиалы Исторического музея
Музеи Москвы
Московский государственный объединённый музей-заповедник
Охраняемые природные территории Москвы